Ostrovy v Jaderském moři mají všechny státy okolo něj se rozkládající, tj. Chorvatsko, Itálie, Černá Hora, Albánie i Slovinsko. Největší počet ostrovů náleží Chorvatsku: 78 ostrovů s rozlohou větší než 1 km², 524 menších ostrůvků s rozlohou nad 0,01 km² a 642 útesů. Ostatní země mají ostrovy rozlohou menší a v menším počtu; Slovinsku pak náleží pouze jeden umělý ostrov v přístavu Lucija.

Chorvatské ostrovy 

Mezi další menší ostrovy patří:
 Vrgada
 Rava
 Zverinac
 Rivanj
 Ist
 Škarda
 Goli otok
 Sveti Grgur
 Zeča
 Veli Brijun
 Mali Brijun
 Ilovik
 Susak
 Kakan
 Prvić (Vodice)
 Drvenik Mali
 Sveti Klement
 Ščedro
 Biševo
 Svetac
 Sušac
 Koločep
 Lokrum

Významnými chorvatskými souostrovími jsou Elafitské ostrovy, Kornati a Paklené ostrovy.

Související články 
 Seznam ostrovů Středozemního moře
 Seznam ostrovů Chorvatska
 Seznam ostrovů Itálie
 Seznam ostrovů Slovinska
 Seznam ostrovů Černé Hory
 Seznam ostrovů Albánie

Externí odkazy 
 
 Chorvatský statistický úřad – Největší ostrovy 

 
Ostrovy Středozemního moře
Jaderské moře
Jaderské moře
Jaderské moře